Fur eller FUR kan syfta på:

 Fur – ålderdomligt namn på tall
 Fur (film) – en film från 2006
 Furer – en folkgrupp i västra Sudan
 Fur (språk) – ett språk som talas av furer

Geografi
 Fur (by) – en ort i Karlskrona kommun
 Fur (ö) – en ö i Limfjorden i Danmark
 Nunatak Fur − en nunatak i Antarktis

Se även
Furu